Мустафа-паша:

 Лала Мустафа-паша (бл. 1500—1580) — османський полководець боснійського походження.
Кара Мустафа-паша (бейлербей Єгипту)  — державний та військовий діяч Османської імперії, 45-й паша Єгипетського еялету в (1623, 1624—1626).
 Кеманкеш Кара Мустафа-паша — державний та військовий діяч Османської імперії албанського походженняз міста Вльора, капудан-паша (1635 — 1638) та великий візир (1638 — 1644).
 Мерзіфонлю Кара Мустафа-паша  — державний та військовий діяч Османської імперії албанського походження з міста Мерзіфон, капудан-паша (1666-1670) та великий візир (1676—1683);
 Фазіл Мустафа Кепрюлю (1637—1691) — державний та військовий діяч Османської імперії, великий візир в 1689—1691.
  Мустафа-паша (пом. 1776) — державний діяч Османської імперії. Правитель Багдадського пашалика з мамлюкської династії.
 Мустафа Наілі-паша (1798—1871) — державний діяч Османської імперії. Двічі був Садр-Азем Османської імперії.
 Саїд Мустафа-паша — воєначальник Османської імперії, який командував османською армією під час битви при Абукірі (1799).
 Алемдар Мустафа-паша (1755—1808) —  державний та політичний діяч Османської імперії, великий візир в 1808.
 Мустафа Решид-паша (1800—1858) —  дипломат і державний діяч Османської імперії.